Courchamps (Aisne)
 Courchamps (Maine-et-Loire)
ook:
Courchamp,  Seine-et-Marne